

Chile
 Nogales – miasto i siedziba gminy w regionie Valparaíso w Chile

Hiszpania
 Nogales – gmina w Hiszpanii, w prowincji Badajoz, w Estramadurze

Meksyk
 Nogales – miasto i siedziba gminy w północno-zachodnim Meksyku, w stanie Sonora
 Nogales – miasto i siedziba gminy w północno-zachodnim Meksyku, w stanie Veracruz

Stany Zjednoczone
 Nogales – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Arizona, stolica hrabstwa Santa Cruz